Die CSBC Corporation, Taiwan, auch Taiwan International Shipbuilding Corporation, ist ein Schiffbauunternehmen in Taiwan für zivile und militärische Schiffe. Die Werften befinden sich in Keelung und in Kaohsiung.

Gebaut werden unter anderem Spezialschiffe wie die Blue Marlin, Massengutfrachter und Containerschiffe (CSBC 2200) der Panmax-Klasse sowie Containerschiffe der Evergreen L-Klasse und ULCC Oeltanker, die zu den aktuell größten der Welt gehören.

Geschichte 
Die historische Basis der China Shipbuilding Corporation bilden die 1937 von Mitsubishi Heavy Industries gegründete Taiwan Dockyard Company die nach zwischenzeitlicher Zusammenlegung mit der Taiwan Steel Works sowie der Tong Kuang Company 1948 als Taiwan Shipbuilding Corp.（TSBC）wieder ausgegliedert wurde sowie die 1973 gegründete China Shipbuilding Corp. (CSBC). Beide Unternehmen fusionierten im Januar 1978 zur CSBC. Der heutige Name entstand durch Namenswechsel 2007.

Schiffe

Einzelnachweise 

Werft (China)
Produzierendes Unternehmen (Taiwan)
Unternehmen (Kaohsiung)
Gegründet 1973
Gegründet 1937